Го Цзінцзін  (, 15 жовтня 1981) — китайська стрибунка у воду, багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
Досьє на sport.references.com 

Китайські стрибуни_у_воду
Китайські олімпійські чемпіони
Китайські срібні олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2004
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2000
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2008
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2004
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 2000
Стрибуни у воду на літніх Олімпійських іграх 1996
Олімпійські чемпіони зі стрибків у воду
Китайські чемпіони світу
Чемпіони світу зі стрибків у воду